Roberto Infascelli peut désigner :
 Roberto Infascelli (1938-1977), producteur et réalisateur italien ;
 Roberto Infascelli (1981-), acteur et animateur de radio italien.